Nerenz ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Nerenz (1839–1870), deutscher Diplomat
 Wilhelm Nerenz (1804–1871), deutscher Maler